Натуральне число 304
 304 рік до нашої ери
 304 рік нашої ери